Des autoroutes de plusieurs pays portent le code A1, A001 ou A-1 :

 Albanie : autoroute albanaise A1, connectant Durrës à Morinë (frontière entre l'Albanie et le Kosovo) ;
 Algérie : autoroute algérienne A1, (appelée également Autoroute Nord-Sud), connectant Alger à Boughezoul ;
 Allemagne : autoroute allemande A1 (en allemand : Bundesautobahn 1), connectant Heiligenhafen à Sarrebruck ;
 Argentine : autoroute argentine A001 (en espagnol : Ruta Nacional 1, Autopista Buenos Aires - La Plata), contournement de Buenos Aires ;
 Autriche : autoroute autrichienne A1 (en allemand : Autobahn A1, Westautobahn), connectant Vienne à Salzbourg en passant par Linz ;
 Belgique : autoroute belge A1, connectant Bruxelles à Breda, via Malines et Anvers ;
 Bulgarie  :autoroute bulgare A1 (en bulgare : Автомагистрала „Тракия“, Avtomagistrala "Trakiya", « autoroute de Thrace ») , connectant Sofia à Bourgas, via Plovdiv ;
 Bosnie-Herzégovine : autoroute bosniaque A1, connectant Svilaj à Metković ;
 Chypre : autoroute chypriote A1, connectant Nicosie à Limassol ;
 Croatie : autoroute croate A1 (en croate : Autocesta A1), connectant Zagreb à Split ;
 Cuba : autoroute cubaine A1 (en espagnol : Autopista A1, Autopista Nacional), connectant La Havane à Guantanamo ;
 Espagne : autoroute espagnole A-1 (en espagnol : Autovía A-1, Autovía del Norte), connectant Madrid à Irun (frontière franco-espagnole) ;
 États-Unis : autoroute inter-États A-1 (en anglais : Interstate A-1), reliant Anchorage à Alcan Border ;
 France : autoroute française A1 (Autoroute du Nord), connectant Paris et Lille ;
 France : Autoroute française A1 (972) en Martinique, connectant Fort-de-France à l'aéroport Aimé-Césaire ;
 Grèce : autoroute grecque A1 reliant Évzoni à Athènes ;
 Italie : autoroute italienne A1 (en italien : Autostrada A1, Autostrada del Sole), connectant Milan à Naples ;
 Italie : autoroute italienne A1 var (en italien : Autostrada A1 var, Variante di Valico), connectant les échangeurs de La Quercia et d'Aglio ;
 Kazakhstan : autoroute kazakh A1, connectant Astana au sud et Petropavl au nord ;
 Luxembourg : autoroute luxembourgeoise A1, (en luxembourgeois : Autobunn A1) connectant Luxembourg et Wasserbillig ;
 Macédoine du Nord : autoroute A1 ;
 Maroc : autoroute marocaine A1, connectant Rabat et Safi ;
 Nigeria :  (en anglais : A1 highway) connectant Lagos et la frontière nigérienne
 Pays-Bas : autoroute néerlandaise A1 (en néerlandais : Rijksweg 1) connectant Amsterdam et De Lutte (frontière germano-néerlandaise) ;
 Pologne : autoroute polonaise A1 (en polonais : Autostrada A1) connectant Gdańsk à Wodzisław Śląski (frontière polono-tchèque) ;
 Portugal : autoroute portugaise A1 (en portugais : Autoestrada A1), connectant Lisbonne à Porto ;
 Roumanie : autoroute roumaine A1 (en roumain : Autostrada A1), connectant Nădlac (frontière hongro-roumaine) à Bucarest ;
 Sénégal : autoroute sénégalaise 1 (A 1) (autoroute de l'Avenir), connectant Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne ;
 Serbie : autoroute serbe A1 (en serbe : Државни пут ІА реда А1, Državni put IA reda A1), entre Horgoš au Nord (frontière hongro-serbe) passant par Belgrade, Périphérique de Belgrade jusqu’à Preševo au Sud (frontière macédo-serbe) ;
 Slovénie : autoroute slovène A1 (en slovène : Avtocesta A1) entre Šentilj et Koper ;
 Suisse : autoroute suisse A1 (en allemand : Autobahn A1), connectant Genève à St. Margrethen en passant par Lausanne, Berne et Zurich ;
 Tunisie : autoroute tunisienne A1 (en arabe : 1 الطريق السيارة رقم), connectant Tunis à Sfax.

Voir aussi